Faxe Kondi har flere betydninger:

 Faxe Kondi – en dansk sodavand.
 Faxe Kondi (sang) – en sang af Klumben og Raske Penge